Nymoen ist der Familienname folgender Personen:

 Ole Nymoen (* 1998), deutscher Journalist
 Silya Nymoen (* 1978),  norwegische Sängerin, Songwriterin, Moderatorin und Schauspielerin